Aégis () — третий альбом норвежской метал-группы Theatre of Tragedy. Был выпущен в 1998 году на лейбле Massacre Records. Представляет собой концептуальный альбом, повествующий о мифических женщинах. На диске впервые почти отсутствует гроулинг Раймонда, запевшего чистым вокалом в готик-рок-манере (исключение — композиции «Venus» и «Bacchante»). Стилистика альбома приобрела более атмосферное электронное звучание за счёт обильного использования синтезаторных аранжировок.

Список композиций

Тематика 
Все песни названы в честь известных мифологических женщин. Как и на предыдущих альбомах, все тексты написаны на , существовавшем в XV—XVII веках, исключение составляет песня «Venus» с текстом на латыни.
 Кассандра — троянская прорицательница из греческой мифологии, упомянутая в «Илиаде».
 Лорелей — речная дева Рейна из поэмы Клеменса Брентано.
 Анджелика — дева-воительница, героиня поэмы «Неистовый Роланд».
 Аониды — музы искусства из греческой мифологии.
 Сирены — морские девы из греческой мифологии, своими песнями заманивающие моряков к погибели.
 Венера в римской мифологии — богиня любви.
 Поппея Сабина — жена римского императора Нерона.
 Вакханки — неистовые жрицы бога вина и празднеств Вакха (Диониса).

Участники записи 
 Лив Кристин — вокал
 Раймонд Иштван Рохони — вокал
 Франк Клауссен — гитара
 Томми Ольссон — гитара
 Лоренц Аспен — синтезатор
 Эйрик Тьелта Салтро — бас-гитара
 Хайн Фроде Хансен — ударные

Места в чартах

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics
 Альбом на официальном сайте группы

Концептуальные альбомы
Альбомы Theatre of Tragedy
Альбомы Massacre Records
Женщины в музыке